Palmares (lijst), een lijst van belangrijke prestaties (bijvoorbeeld in de sport) of winnaars
Palmares (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse staat Pernambuco
Quilombo dos Palmares, legendarische slavennederzetting in de Braziliaanse stad Palmares
Palmares (kanton), een kanton in Costa Rica
Palmares (Alajuela), een stad en district in het kanton Palmares, in de Costa Ricaanse provincie Alajuela
Palmares Paulista, een gemeente in de Braziliaanse staat São Paulo
België op het Eurovisiesongfestival 1982, Palmarès was de Belgische preselectie voor het Eurovisiesongfestival 1982